Personen met de achternaam Homans
 Alphonse Homans, Belgisch politicus
 Liesbeth Homans, Belgisch politica

Politiek
 Regering-Homans, Vlaamse regering (2 juli 2019 tot 2 oktober 2019)

Zie ook 
 Homan (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam